«Поле́сье» () — украинский футбольный клуб из Житомира. Основан в 1959 году. Прекратил выступления в чемпионатах Украины в 2005 году. В 2016 году возрождён. С сезона 2017/18 получил профессиональный статус и выступает в Первой Лиге Украины.

История 
Команда мастеров по футболу была основана в Житомире в 1959 году на базе областного совета добровольного спортивного общества «Авангард». С 1960 года команда выступала в первенстве СССР (класс Б) под названием «Полесье», представляя общество «Спартак».

С 1967 по 1976 год житомирская команда носила название «Автомобилист», и именно тогда имела наивысшие успехи. В 1967 году «Автомобилист» стал чемпионом Украины, а шестнадцать его игроков получили звания мастеров спорта. В 1972 году «Автомобилист», оставаясь одним из сильнейших клубов в республике, стал обладателем первого Кубка Украины. В финале житомирские мастера в дополнительное время победили донецкий «Шахтёр» — 1:0.

С 1977 года после реорганизации футбольного первенства Союза Житомир был представлен во второй лиге (6 украинская зона), получив новое название — «Спартак». В 1987—1992 годах команда носила своё первое название «Полесье», завоевала второй в своей истории Кубок Украины (в 1990 году), однако не смогла удержаться среди участников Первой лиги по результатам первого чемпионата независимой Украины.

В чемпионате 1992/93, который впервые проводился по системе «осень-весна», команда перешла под эгиду завода «Химволокно», сменила название на «Химик» и за один сезон во второй лиге получила право возвратиться в первую. В первой лиге команда провела следующие семь сезонов. В связи с финансовыми затруднениями предприятие «Химволокно» через два года было вынуждено отказаться от команды, а житомирский клуб вновь вернул своё имя. По итогам сезона 1999/00 «Полесье» заняло 15 место в первой лиге и опустилось во вторую. В следующем сезоне последовала победа в группе «А» второй лиги и возвращение. В Первой лиге 2001/02 команда заняла 4 место, оказалась за шаг до места уже в Высшей лиге. Но в переходном матче сильнее оказалась александрийская «Полиграфтехника», и житомирская команда осталась в первой лиге. Началось падение. Сначала 11 место, потом 18, а потом в сезоне 2004/05 команда снялась с соревнований после первого круга.

В следующем чемпионате Украины Житомир представляли уже новые клубы: ОФК «Житычи» и МФК «Житомир», но они просуществовали менее сезона.

Достижения 
 Чемпион УССР среди команд второй лиги СССР — 1967.
 Обладатель Кубка УССР — 1972, 1990.
 Обладатель Кубка второй лиги Украины — 2000/01.

Неофициальные 
 Победитель турнира Winter Cup — 2022.

Прежние названия 
 до 1959: «Динамо»
 1959—1960: «Авангард»
 1960—1966: «Полесье»
 1967—1976: «Автомобилист»
 1977—1988: «Спартак»
 1989—1991: «Полесье»
 1992—1997: «Химик»
 1997—2005: «Полесье»
 2016—2017: МФК «Житомир»
 2017 — : «Полесье»

Тренерский штаб 
 Главный тренер: Юрий Калитвинцев
 Тренер: Геннадий Литовченко
 Тренер: Сергей Назаренко
 Тренер: Владимир Кныш
 Тренер вратарей: Михаил Федунов
 Тренер-аналитик: Сергей Пинчук

Состав 
Состав команды в первой половине сезона 2022/23.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

См. также 
 ОФК «Житычи»
 МФК «Житомир»

Примечания

Ссылки 
 Зая Зедович Авдыш — планирует возродить в Житомире ФК «Полесье» 
 Официальный сайт 
 Сайт болельщиков Полесья — Полесский фронт
 
 

ФК «Полесье» Житомир
Футбольные клубы Житомира
Полесье Житомир